Нови Зеланд се први пут појавио на Олимпијским играма 1908. године. После тога је слао своје спортисте на све наредне касније одржане Летње олимпијске игре. У своја прва два учествовања, 1908. и 1912. године, Нови Зеланд је послао своје спортисте заједно са Аустралијом да се такмиче као део тима Аустралазије. Од 1920. године Нови Зеланд је на играма као самостална земља учесница.

На Зимске олимпијске игре Нови Зеланд је своје представнике почео да шаље 1952. године и од тада, са два прекида, је слао своје спортисте на сва касније одржане игре. Представници Новог Зеланда су закључно са Олимпијским играма одржаним 2018. године у Пјонгчангу су освојили укупно 120 олимпијских медаља и од тога 46 златних.

Национални олимпијски комитет Новог Зеланда (-{New Zealand Olympic Committee}-) је основан 1911. а признат од стране МОКа 1919. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 
 Нови Зеланд на олимпијадама 
 Најистакнутији олимпијци Новог Зеланда 
 База података освајача медаља 

Нови Зеланд на олимпијским играма